Le terme Route 181 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 181 en Allemagne
 Route régionale 181 en Finlande
  dans certains pays

Cinéma 
 Route 181, fragments d'un voyage en Palestine-Israël, film documentaire français d'Eyal Sivan et Michel Khleifi.